Las Rosas (Chiapas), een gemeente in de Mexicaanse staat Chiapas
 Las Rosas (metrostation) van de metro van Madrid
 Las Rosas (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe